Riverdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Riverdale Township (Iowa)
 Riverdale Township (Minnesota)
 Riverdale Township (Nebraska)
 Riverdale Township (North Dakota)